Papendrechts Korfbalclub
 PKC '83, Groningse voetbalvereniging
 PKC '85, Rotterdamse voetbalvereniging